Regeringen Thorvald Stauning har flere betydninger:
 
 Regeringen Thorvald Stauning I (23. april 1924 – 14. december 1926)
 Regeringen Thorvald Stauning II (30. april 1929 – 4. november 1935)
 Regeringen Thorvald Stauning III (4. november 1935 – 15. september 1939)
 Regeringen Thorvald Stauning IV (15. september 1939 – 10. april 1940)
 Regeringen Thorvald Stauning V (10. april 1940 – 8. juli 1940)
 Regeringen Thorvald Stauning VI (8. juli 1940 – 4. maj 1942)